Para el apellido Portugués e Italiano "Viera" ,ver Viera

Viera puede referirse a:

Nombres
 Viera posiblemente una variante del apellido Vieira, que es un apellido gallego común. 
 Viera es un apellido italiano. 
 Viera es un nombre femenino en Eslovaquia (Su significado es Fe).
 Viera es un nombre femenino en Bielorrusia  (Su significado es Fe).
 Viera es un nombre femenino en Huilliche (Su significado es Luz de Esperanza).

Lugares 
 Viera, Florida, comunidad en los Estados Unidos.
 Viera, Piamonte, subdivisión en la municipalidad de Coggiola provincia de Biella en Italia.
 El Dolmen de Viera en Antequera, España.
 Campo Viera, Argentina, municipio en la provincia de Misiones

Personas con el Apellido Viera 
 Alexis Viera, futbolista uruguayo.
 Feliciano Viera, Presidente de Uruguay (1915-1919).
 Helvecia Viera, humorista y actriz chilena.
 Jonathan Viera, futbolista español.
 José de Viera y Clavijo, historiador español.
 Marcos Viera Vera, militar, político y estadista venezolano.
 Mario Viera, futbolista uruguayo.
 Millaray Viera, actriz chilena y presentadora de televisión.
 Petrona Viera, artista plástica uruguaya.
 Sebastián Viera, futbolista uruguayo.

Otros 
 Línea VIERA de televisiones LCD y plasma de la marca Panasonic.
 ALEXIS VIERA músico militar Venezolano tecladista, percucionista

Ficción 
 Viera, una raza en las series de videojuego Final Fantasy.